Culberson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chicita Frances Culberson
 William Louis Culberson